Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1992 in Duitsland. Er werd gespeeld vanaf 20 tot en met 25 juli 1992. Het toernooi werd gewonnen door Turkije. Portugal verloor de finale voor de derde keer op rij.

Vanaf dit jaar zou het toernooi weer ieder jaar gehouden worden, dit jaar was er ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 1993 in Australië. De vier halvefinalisten kwalificeerden zich hiervoor direct, van de vier verliezers gingen er twee naar het toernooi, dit werd beslist via een play-off. Turkije, Portugal, Noorwegen, Engeland, Duitsland en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten zouden zich uiteindelijk kwalificeren.

Gekwalificeerde landen

Noot: Het GOS, oftewel Gemenebest van Onafhankelijke Staten, kwalificeerde zich als   , maar dat land kwam te vervallen en ging tijdelijk over in GOS.

Knock-outschema

Plek 5–8
Winnaars kwalificeerden zich voor het WK–20 van 1993.

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en (overige) details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1992
Voetbal in Duitsland
Voetbal